Новоустиновка — название населённых пунктов:

Россия 
 Новоустиновка — деревня в Архангельском районе Башкортостана.

Украина 
 Новоустиновка — село в Устиновском районе Кировоградской области.